Mellerup ist der Name dänischer Orte:
 Mellerup (Kreis Apenrade) im Kirchspiel Bjolderup Sogn
 Mellerup (Kreis Hadersleben) im Kirchspiel Agerskov Sogn
 Mellerup (Randers Kommune) in Mellerup Sogn